Стромец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бялобжегский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5693 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бяла-Гура
 Бобрек
 Бобрек-Колёня
 Боска-Воля
 Боже
 Добешин
 Дуцка-Воля
 Грабовы-Ляс
 Колёня-Сельце
 Кшемень
 Ксаверув-Новы
 Ксаверув-Стары
 Липске-Буды
 Мале-Боже
 Марянки
 Матыльдзин
 Нентне
 Недабыль
 Ольшова-Домброва
 Петрусин
 Пируг
 Подлесе-Дуже
 Подлесе-Мале
 Покшивна
 Сельце
 Стромец
 Стромецка-Воля
 Сулкув
 Забагне

Поселения 
 Бранкув
 Бучек
 Буды-Босковольске
 Хмаль
 Хоины
 Добешинек
 Фольварчне
 Фольварк
 Фольварки
 Игнацувка
 Калинув
 Майдан
 Мокры-Ляс
 Мушары
 Ниякув
 Нова-Весь
 Огродзярске
 Паулянка
 Подгае
 Поремба
 Радош
 Стара-Весь
 Стромец-Подуховны
 Угайник
 Захмель
 Затор
 Зусть

Соседние гмины 
 Гмина Бялобжеги
 Гмина Гловачув
 Гмина Грабув-над-Пилицей
 Гмина Едлиньск
 Гмина Стара-Блотница
 Гмина Варка

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства